Black hole est une expression anglaise qui signifie trou noir.

Black Hole peut désigner :
 Black hole, en informatique, un élément de réseau qui fait disparaitre le trafic sans informer la source du trafic ;
 Black Hole, des montagnes russes du parc Alton Towers ;
 Black Hole, une bande dessinée de Charles Burns (de 1995 à 2005) ;
 Black Hole, un jeu vidéo sorti en 2018.

Voir aussi 
 Black Hole Recordings, un label de trance fondé par le DJ Tiësto en 1997